Ductile Class High, modalità di progettazione di edifici sismo-resistenti in alta duttilità